Фогтлендер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Фогтлендер, Эдит фон (1892—1978) — немецкая скрипачка.
 «Фогтлендер» — австрийский и германский производитель фотоаппаратов и объективов.